с. Ждыня Горлицкого района Краковской области (так записывали в документах, удостоверяющих личность граждан на Украине (в УССР)) 
Зды́ня (, , ) — село в Польше, находится на территории гмины Усце-Горлицке Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село располагается возле польско-словацкой границы в 12 км до Усце-Горлицке, в 21 км до Горлице и в 117 км до Кракова. Возле села протекает река Здыня. Через село проходят туристические горные маршруты.

История 
Первые письменные свидетельства о селе относятся к началу XIV века. Село находилось на земле, которая принадлежала польскому рыцарскому роду Гладыш герба Гриф.

До конца Второй мировой войны в селе проживали лемки, которые были переселены во время операции «Висла» в 1947 году на западные территории Польши и Украины. Людей вывозили как скот, в товарных вагонах. В 1950 году власти Украинской ССР приняли решение о расселении депортированных лемков по всей территории Украины, во избежание объединения указанного населения лемков.

Культура 
В селе ежегодно проводится фестиваль лемковской культуры «Лемковская Ватра».

Достопримечательности 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — православная церковь, датируемая 1795 годом;
 Воинское кладбище времён Первой мировой войны;

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny
 личные воспоминания Гыра Мария Кондратьевна (1912—1998)

Населённые пункты Горлицкого повета